Burs (Zweden), een plaats op het eiland Gotland in Zweden
 Bürs, een plaats in het district Bludenz in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg